Nyhave kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nyhave (Davinde Sogn) – et areal og en bebyggelse i Davinde Sogn
 Nyhave (Diernæs Sogn) – et areal og en bebyggelse i Diernæs Sogn
 Nyhave (Gislev Sogn) – en bebyggelse i Gislev Sogn
 Nyhave (Hesselager Sogn) – en bebyggelse i Hesselager Sogn
 Nyhave (Ore Sogn) – et areal i Ore Sogn
 Nyhave (Valløby Sogn) – et areal i Valløby Sogn
 Nyhave (Verninge Sogn) – en bebyggelse i Verninge Sogn